John Trevor kan syfta på bland andra:

* John Trevor (död 1357), biskop av Saint Asaph
 John Trevor (död 1410), biskop av Saint Asaph
 Sir John Trevor (1563–1630), engelsk parlamentsledamot
 Sir John Trevor (1596–1673) (1596–1673), engelsk parlamentsledamot
 Sir John Trevor (1626–1672), engelsk statssekreterare
 Sir John Trevor (1637–1717), engelsk talman
 John Trevor, 3:e viscount Hampden (1748–1824), brittisk diplomat